

Plaatsen 
Canada
 Loretto (Newfoundland en Labrador), gehucht op Newfoundland
 Loretto (Ontario), dorp in Ontario
Oostenrijk
 Loretto (Oostenrijk), gemeente in de deelstaat Burgenland
Verenigde Staten
 Loretto (Kentucky), city in Kentucky
 Loretto (Minnesota), city in Minnesota
 Loretto (Pennsylvania), borough in Pennsylvania
 Loretto (Tennessee), city in Tennesee

Overig 
 Loretto Petrucci, Italiaans wielrenner

Zie ook 
 Loreto